Grotte des Excentriques désigne plusieurs grottes, riches en spéléothèmes :
 Grotte des Excentriques (Meurthe-et-Moselle), dans le département français de Meurthe-et-Moselle, en région Grand Est ;
 Grotte des Excentriques (Basse-Autriche) en Autriche.